OAZ bzw. OaZ steht als Abkürzung für:
 Offizier auf Zeit, siehe Offiziersschüler
 Okularauszug
 Operatives Abwehrzentrum
 Oschatzer Allgemeine

Abkürzung